Кріш () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Блежень.
 Кріш () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Данеш.